Byzantium steht für:

 Byzantion (Byzanz), später Konstantinopel und dann Istanbul
 Byzantium (Film), US-amerikanisch-britisch-irischer Vampirfilm aus dem Jahr 2012
 Byzantinisches Reich